Kurbanova ist der Nachname folgender Personen:

 Irina Kurbanova (* 1995), deutsche Schauspielerin 
 Elmira Kurbanova (* 1971), russische Ringerin, siehe Elmira Magomedowna Kurbanowa